

Geografia 
 Messico
 Torreón – comune dello stato del Coahuila
 Torreón – capoluogo dell'omonimo comune

 Stati Uniti d'America
 Torreon – CDP della Contea di Sandoval, Nuovo Messico
 Torreon – CDP della Contea di Torrance, Nuovo Messico